HMS Slinger () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Slinger (1917) — експериментальний корабель для запуску літаків з катапульти. Збудований у 1917 році. Проданий у 1919 році. Затонув у 1941 році.
 HMS Slinger (D26) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Chatham (CVE-32)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Slinger».
 HMS LST 3510 — великий десантний корабель, збудований у 1944 році. У 1947 році перейменований на «Slinger». На службі до 1956 року.

Кораблі ВМС Великої Британії